Sikringen har flere betydninger:
 Bestemt form af sikring
 Psykiatrihospitalet i Nykøbing Sjælland